Каленковичский сельский Совет — бывший сельсовет на территории Каменецкого района Брестской области Республики Беларусь.

В 2011 году был упразднён. Населённые пункты переданы в ведение Верховичского сельсовета.

Состав 
Каленковичский сельсовет включал 9 населённых пунктов:
 Бобинка — деревня.
 Волкоставец — деревня.
 Дубравцы — деревня.
 Каленковичи — агрогородок.
 Омеленец — деревня.
 Подбурье — деревня.
 Радевичи — деревня.
 Сипурка — деревня.
 Ювсичи — деревня.

См. также 
 Каменецкий район

Примечания

Ссылки 
 Каменецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Каменецкого района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании